Il doppio del torneo di tennis Indian Wells Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brett Hansen-Dent e Brian MacPhie che hanno battuto in finale Jason Stoltenberg e Peter Tramacchi 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Bill Behrens /  Michael Tebbutt (semifinali)
 Jim Pugh /  Joost Winnink (quarti di finale)

 Jean-Philippe Fleurian /  Roger Smith (semifinali)
 Jason Stoltenberg /  Peter Tramacchi (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Indian Wells Challenger 1996